Lil puede referirse a:
Lil Baby
Lil Bibby
Lil' Boosie
Lil' Bow Wow
Lil' Brotha
Lil' C-Note
Lil' Cease
Lil' Chris
Lil Dicky
Lil Durk
Lil' Flip
Lil' JJ
Lil Jon
Lil' Kim
Lil Mosey
Lil Nas X
Lil' P-Nut
Lil Peep
Lil Pump
Lil Rob
Lil' Romeo
Lil' Scrappy
Lil Skies
Lil Tecca
Lil Tjay
Lil Uzi Vert 
Lil Wayne
Lil Xan
Lil Yachty